Rückrunde bezeichnet
 den zweiten Teil eines Wettbewerbs, bei dem die Mannschaften zweimal gegeneinander antreten, siehe Ligasystem#Austragungsmodus 
 in einigen Ländern Lateinamerikas die zweite Phase der zweigeteilten Fußballsaison, Clausura, siehe Apertura und Clausura